Fim dos tempos - teoria religiosa de uma passagem futura final da Humanidade.
 Juízo Final -  julgamento final e eterno feito por Deus sobre todas as nações descrito na Bíblia.
 Fim do planeta Terra — teorias não bíblicas em que a Terra deixa de existir completamente como planeta ou torna-se inabitável para a vida
 Fim dos Tempos (filme) — dirigido por M. Night Shyamalan

Desambiguação